Als Qualifikation zum Turnier der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 2020 für die Mannschaften aus dem Bereich der CONCACAF diente zum fünften Mal ein über eine Vorqualifikation und ein Finalturnier laufendes Qualifikationsturnier, durch das sich zwei Mannschaften für die Olympischen Spiele qualifizierten.

Modus 
Von den 25 gemeldeten Mannschaften, waren die drei stärksten Mannschaften Kanada, Mexiko und die USA direkt für das Finalturnier qualifiziert. Sechs zentralamerikanische Mannschaften ermittelten in zwei Gruppen mit je drei Teilnehmern im Jede-gegen-jede-Modus zwei weitere Teilnehmer des Finalturniers. Von den 16 gemeldeten Mannschaften der Karibik nahmen letztlich 13 teil, wo in Gruppenspielen drei weitere Teilnehmer ermittelt wurden.

Vorqualifikation

Zentralamerika  
Die beiden Gruppensieger qualifizierten sich für das Finalturnier

Gruppe 1  
Das Turnier fand im Estadio Alejandro Morera Soto in Alajuela, Costa Rica statt.

Gruppe 2  
Das Turnier fand im Estadio Rommel Fernández in Panama statt.

Karibik 
Die drei Gruppensieger qualifizierten sich für das Finalturnier.

Gruppe 1 

Alle Spiele wurden im Ato Boldon Stadium in Couva, Trinidad und Tobago ausgetragen. Die der Gruppe zugeloste Mannschaft von Guyana wurde vor Turnierbeginn zurückgezogen.

Gruppe 2 
Alle Spiele fanden im Independence Park in Kingston, Jamaika statt.

Gruppe 3 

Alle Spiele fanden im Estadio Juan Ramón Loubriel in Bayamón, Puerto Rico statt. Die der Gruppe zugelosten Mannschaften von Dominica und Grenada wurden vor dem Turnier zurückgezogen.

Finalturnier in den USA 
Die beiden Sieger der Halbfinalspiele qualifizierten sich für die Olympischen Spiele in Tokio.

Gruppe A 
Alle Spiele finden im BBVA Stadium in Houston statt.

Gruppe B 
Alle Spiele finden im H-E-B Park in Edinburg statt.

K.-o.-Runde 
Die Finalspiele finden im Dignity Health Sports Park in Carson statt.

Halbfinale

Finale

Trivia 
 Christine Sinclair wurde beim 11:0-Sieg gegen St. Kitts und Nevis mit ihren Länderspieltoren Nr. 184 und 185 Weltrekordhalterin.
 Beim 4:0-Siegen gegen Mexiko machte Crystal Dunn ihr 100. Länderspiel.

Einzelnachweise

Weblinks 
 soccerway.com: Frauen Olimpia Qualifikation CONCACAF
 fifa.com: USA und Kanada lösen Olympia-Tickets

Quali 2020 CONCACAF
Fußballveranstaltung 2019
Fußballveranstaltung 2020